Флер се може односити на:
 Флер (репер)
 Флер (сунце)